Amos Luchetti Gentiloni (1889-1969) – architetto italiano
 Daniele Luchetti (1960) – regista, sceneggiatore e attore cinematografico italiano
 Davide Luchetti (1971) – imprenditore e produttore cinematografico italiano
 Laura Luchetti (1974) – regista e sceneggiatrice italiana
 Luca Luchetti (1938-1993) – scultore e pittore italiano
 Pilade Luchetti (1907-1994) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rosario Luchetti (1984) – hockeista su prato argentina
 Veriano Luchetti (1939-2012) – tenore italiano
 Walter Luchetti (1937) – agronomo italiano